

Pessoas
James Branch Cabell
John Cabell Breckinridge
William Cabell Brown

Localidades
Condado de Cabell

Desambiguações de sobrenomes